Miko může znamenat:

 Miko – šintoistická kněžka

příjmení
 František Miko (1920–2011) – slovenský literární vědec a teoretik, jazykovědec a pedagog
 Jan Miko (* 1978) – český malíř
 Ladislav Miko (* 1961) – odborník v oblasti ochrany životního prostředí, ministr
 Václav Miko (* 1971) – český spisovatel a publicista
 Vladimír Miko (* 1943) – český hráč stolního tenisu, mistr republiky

ženy
 Taťána Miková (* 1970?) – česká meteoroložka a zpravodajka počasí České televize